Домінік Грбатий (;   р.) — словацький тенісист. Півфіналіст Відкритого чемпіонату Франції 1999 року. Найвищий рейтинг у світовій класифікації — 12 місце в жовтні 2005 року.

Особисте життя 
Народився 4 січня 1978 року в Братиславі, Чехословаччина. Його батько був інженером-архітектором, а його молодший брат став суддею. У дитинстві брав участь в лижних перегонах, а з 11 років — зосередився на тенісі.

Одружений з Неллі Петровою; він зробив пропозицію після того, як Словаччина виграла Кубок Хопмана 10 січня 2009 р. (разом з Домінікою Цибулковою). Він також виграв турнір для Словаччини у 2005 році з Даніелою Хантуховою. Грбатий подвійний переможець, і це його перехід до компанії Серени Вільямс, Джеймса Блейка, Томмі Робредо та Арантхи Санчеса Вікаріо.

Тенісна кар'єра 
Грбатий став професіоналом у 1996 році. Протягом року він дійшов до шести фіналів Челленджера та досяг рекорду матчів 35–15. Він закінчив рік як наймолодший гравець у сотні найкращих.

Грбатий — один з небагатьох гравців, які брали участь у турнірі ATP із позитивним переможним рекордом проти Федерера (2–1), Надаля (3–1), Мюррея (1–0) та Бердича (1–0 в АТР) -рівні на рівні, або 2–0 загалом). Рекорд його проти Джоковича становить 1–1 (або 0–1 на турнірах).

У 1997 році виграв титул «Кошице Челленджер», перемігши Ніколаша Лапенті. Він також досяг свого першого фіналу турніру ATP у Палермо, програвши Альберто Берасатегі. Його першим парним успіхом у турі було досягнення фіналу Умагу з Каролом Кучерою.

Прорвався до свого першого титулу ATP в 1998 році в Сан-Марино і захистив свій титул у Кошице. Він продовжив свою форму в 1999 році, захопивши свій другий титул у Празі. Його найбільшим проривом стало досягнення півфіналу «Ролан Гаррос», де він переміг Жульєна Буттера, Євгена Кафельникова, Ендрю Іллі, Марата Сафіна та Марсело Ріоса, перш ніж потрапити до остаточного переможця Андре Агассі.

Не дивлячись на титул у 2000 році, він досяг трьох фіналів у Монте-Карло, Санкт-Петербурзі та Брайтоні. Протягом року він допоміг Словаччині виграти командний чемпіонат світу з ATP, де він здобув перемогу над Пітом Сампрасом та Кафельниковим. Не вигравши титулу в одиночному розряді, він виграв титул парного Мастерс в Римі з Мартіном Даммом і дійшов до ще трьох фіналів.

2001 рік Грбатий швидко розпочав, вигравши в Окленді третій титул ATP, перемігши у фіналі іспанця Франциско Клаве. Він підтвердив цю перемогу виступом у чвертьфіналі на Australian Open. На своєму шляху він переміг Марата Сафіна. Іншими помітними результатами в одиночному розряді були вихід у півфінал у Дубаї, Ташкенті та Москві. Грбатий допоміг Словаччині вийти на світову групову стадію в Кубку Девіса, перемігши Ніколаса Массу та Ріоса в 5 сетах, що йшли з двох сетів у кожному матчі. Грбатий об'єднався з Роджером Федерером у парному розряді чоловіків на Відкритому чемпіонаті Австралії в 2001 році. Однак їх нокаутували Томас Шимада та Майлз Вейкфілд.

У 2002 р. виграв титул Челленджера в Б'єллі. У 2003 році Грбатий пройшов фінал в Окленді, програвши Густаву Куертену. Також пройшов у півфінал у Касабланці та Умазі. Переміг Енді Роддіка в Кубку Девіса.

Найкращий сезон в кар'єрі на сьогодні був у 2004 році. Він розпочав сезон із виграшних титулів в Окленді та Аделаїді. У фіналі перемога в Окленді була над Рафаелем Надалем. Потім виграв свій шостий титул у кар'єрі в Марселі, а потім пройшов у фінал у Касабланці. Він домігся однієї з найкращих перемог, перемігши першого в світі Роджера Федерера в Цинциннаті, а потім пройшов у чвертьфінал US Open.

У 2005 році Грбатий фінішував у топ-20, незважаючи на те, що не дійшов до одиночного фіналу. Його найкращими результатами стали півфінали в Лос-Анджелесі, Меці та Базелі. Він мав добрий успіх у серії ATP Masters у Маямі, Римі та Монреалі, де дійшов до чвертьфіналу.

Також у 2005 році Грбатий допоміг Словаччині вийти у фінал Кубка Девіса проти Хорватії. Протягом сезону він склав 6–1 одиночний рекорд. Нанесли Івану Любічичу єдину одиночну втрату у фіналі, але Словаччина програла фінал 2–3.

2006 рік був різним для нього. Він вийшов у свій другий фінал титулу серії «Теніс Мастерс» у Парижі, програвши Миколі Давиденку, що допомогло йому потрапити в топ-25 у рейтингу на кінець року. Іншими результатами стали півфінали в Лос-Анджелесі та Відні та чвертьфінали у Пекіні.

Форма почала падати в 2007 році. Він зазнав травми ліктя, яка сильно обмежила його гру в тому сезоні.

На відкритому чемпіонаті США 2007 року в парному розряді він програв Джессі Леваїну та Алексу Кузнєцову, поєднуючись із Харел Леві з Ізраїлю, 6–1, 6–4.

На чемпіонаті Уімблдону 2008 року Грбатий програв своєму доброму другу і колишньому партнеру в парному розряді Федереру в першому колі, 6–3, 6–2, 6–2. Грбатий сидів безпосередньо поруч з Федерером і вів дружню розмову з ним під час останньої зміни матчу, сказавши Федереру, що це може бути останнім Wimbledon і що, як жарт, це перша перемога Федерера в матчі проти нього і веде його 2–1 головою до голови.

У 2010 році Грбатий оголосив про вихід, оскільки вперше став батьком. Грбатий, Алекс Корретя та Новак Джокович — єдині гравці, які мають переможний рекорд над Роджером Федерером та Рафаелем Надалем.

У 2012 році Грбатий тимчасово повернувся до професійного тенісу, виступивши в кваліфікаційному турнірі до Heineken Open 2012. Він виграв свій перший тур кваліфікації, обігравши Пере Рібу в прямих сетах 6–4, 6–2. Він є нині тренером словацького гравця Мартіна Кліжана.

Основні фінали

ATP Masters 1000 фіналів

Одиночні: 2 (0–2)

Парний розряд: 1 (1–1)

Фінали

Одиночні: 13 (6–7)

Графік виконання

Одиночні

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Hrbaty world ranking history 

Чеські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Народились 1978
Тенісисти на Кубку Гопмана
Словацькі тенісисти